Sub numele de Ford Fusion Ford Motor Company vinde două modele diferite:

 Ford Fusion (modelul European) o mașină mică bazată pe Ford Fiesta produsă din anul 2002 până în 2012
 Ford Fusion (modelul American) un sedan din clasa medie produsă din anul 2006